Парный приз среди юношей на Уимблдонском турнире разыгрывается с 1982 года.

В 1982—1984 годах победители парного турнира среди юношей получали одноразовый миниатюрный кубок; в 1985 году Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета учредил вручаемый победителям переходящий серебряный кубок. На постоянное хранение победителям остаются уменьшенные копии переходящего кубка. Финалисты турнира в парном разряде среди юношей с 1982 по 1987 год получали в награду серебряный карандаш, с 1988 по 2007 год сувенирные дорожные часы и с 2008 года — серебряное блюдо диаметром .

Пять участников становились чемпионами Уимблдонского турнира в парном разряде среди юношей по два раза: Тодд Вудбридж и Джейсон Столтенберг (Австралия) в 1987 и 1988 годах, Хория Текэу и Флорин Мерджа (Румыния) в 2002 и 2003 годах — в составе одной и той же команды; а Ник Кирьос (Австралия) — с разными партнёрами — в 2012 и 2013 годах.

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты на сайте юношеского тура ITF
 

Победители Уимблдонского турнира
Международные турниры